KCF steht als Abkürzung für:
 Kongress christlicher Führungskräfte
 Kurs-Cash-Flow-Verhältnis

Abkürzung